Ланин — фамилия и топоним, может означать:

Фамилия
 Ланин, Август Васильевич (1925—2006) — советский и российский художник, архитектор, дизайнер.
 
 Ланин, Владимир Александрович (1881—1957) — советский учёный, специалист в области химии горючих ископаемых.
 Ланин, Константин Иванович (в монашестве Сергий; 1852—1904) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Ярославский и Ростовский.
 Ланин, Николай Петрович (1832—1895) — московский купец 1-й гильдии, Потомственный почётный гражданин.
 Ланин, Олег Олегович (род. 1996) — российский футболист.
 Ланин, Фёдор Андреевич (1800—1876) — русский купец и предприниматель.
Псевдоним
 Георгий Ланин — псевдоним российского писателя Георгия Георгиевича Пермякова.

Топоним 
 Ланин — вулкан в Южной Америке, на границе Чили и Аргентины.
 Ланин — река в России, в Воронежской области.

См. также 
 Ланино